

Eventos

Nascimentos

Falecimentos

Prémios

Prémio Fermat 
 Manjul Bhargava e Igor Rodnianski